Příjmení Kabrhelová () má více nositelek:

 Lenka Kabrhelová (* 1977), česká novinářka a rozhlasová moderátorka
 Marie Kabrhelová (* 1925), česká a československá politička Komunistické strany Československa
 Nora Kabrheľová (* 1958), slovenská podnikatelka a moderátorka
 Zuzana Kabrhelová (* 1963), československá basketbalistka